Iperbio (in greco: Ὑπέρβιος) può riferirsi a diversi personaggi della mitologia greca:
 Iperbio – guerriero tebano;
 Iperbio – un figlio di Egitto, che sposò e fu poi ucciso da Celeno o da Eufeme;
 Iperbio – uno dei figli di Ares;
 Iperbio – mitico artista di Corinto, supposto inventore del disco da vasaio.